Tauste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tauste (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Tauste (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar